O Campeonato Primera B de 1994, oficialmente "Liga Concasa" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 4º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Os clubes jogavam em dois grupos de seis partidas de ida e volta, na primeira fase. Na segunda fase jogavam todos contra todos em grupo único. Os quatro melhores na soma das duas fases se classificavam para um quadrangular. O campeão é ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 1995. O último colocado era rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 1995 - Terceira Divisão.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 1994